Miejscowości w USA:
 Whittemore – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Whittemore – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
Gminy w USA:
 Whittemore (ang. Whittemore Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth